Heinrich von Kalben ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Detlef von Kalben († 1757), deutscher Oberstleutnant
 Heinrich Detloff von Kalben (1898–1966), deutscher Verwaltungsjurist